El término Poil de carotte puede hacer referencia a:

 Poil de carotte, película de 1925.
 Poil de carotte, película de 1951 dirigida por Paul Mesnier.
 Poil de carotte, serie de televisión iniciada en 1997 dirigida por Richard Bohringer.
 Poil de Carotte, libro de Jules Renard.
 Poil de carotte, obra de teatro basada en el libro homónimo.